

Persone 
 Benedetto Lorenzelli – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Orlando Lorenzelli – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Vincenzo Lorenzelli – , ex nuotatore e accademico italiano

Pagine correlate 
San Lorenzello

en:Lorenzi